Niedlich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dieter Niedlich (1940–2019), deutscher Sportwissenschaftler, Hochschullehrer, Basketballnationalspieler und Basketballtrainer
 Joachim Kurd Niedlich (1884–1928), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Johann Gottfried Niedlich (1766–1837), Berliner Maler, Zeichner und Kunstpädagoge
 Johannes K. G. Niedlich (1949–2014), deutscher Graphiker und Buchgestalter
 Wendelin Niedlich (1927–2022), deutscher Buchhändler, Verleger und Galerist